Sajnsjand kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Sajnsjand, provinshuvudstad, Dornogobi, 
 Sajnsjand (distrikt), Dornogobi, 

Robotskapade Mongolietförgreningar